Унио̀ Еспортѝва Сант Жулия̀ (, кратка форма Сант Жулия) е андорски футболен клуб, базиран в град Сант Жулия де Лория. Играе мачовете си на стадион Естадио Комунал де Айшовал в съседното село Айшовал, на който играе своите мачове и националният отбор на страната. В европейските клубни турнири дебютира през 2001 г. в турнира Интертото, в който има пет неуспешни участия, като отпада още в първите срещи (2001, 2002, 2004, 2006 и 2007). През сезон 2005 – 2006 дебютира в турнира на УЕФА, в който при второто си участие през 2008 – 2009 се среща с българския „Черно море“. През сезон 2009 – 2010 г. дебютира в Шампионската лига, като във втория предварителен кръг се среща с българския „Левски“.

Успехи 
 Примера Дивисио:
  Шампион (2): 2005, 2009
  Второ място (1): 2020/21
 Купа на Андора:
  Носител (2): 2008, 2020/21
 Суперкупа на Андора:
  Носител (1): 2004

Участия в европейските клубни турнири 

 Статистиката е взета от сайта worldfootball.net

Източници

Външни препратки 
 Уебсайт на клуба

Сант Жулия, УЕ